Staying Alive kan syfta på:

 Stayin' Alive – en låt från 1977 av musikgruppen Bee Gees
 Staying Alive (film) – en amerikansk film från 1983, uppföljaren till Saturday Night Fever, döpt efter låten av Bee Gees